Gaupp är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ernst Gaupp
 Ernst Theodor Gaupp
 Friedrich Ludwig Gaupp
 Robert Gaupp

Tyska efternamn